

Događaji

Rođenja

Smrti  
 papa Soter

Vanjske poveznice